Князь Дмитрий Михайлович Голицын (, Москва — , Шлиссельбург) — русский государственный деятель, сподвижник Петра I, действительный тайный советник, после смерти Петра I — член Верховного тайного совета.

После смерти императора Петра II стал одним из лидеров Верховного тайного совета и вдохновителем первой попытки установления в России конституционной монархии.

Составитель «Кондиций», призванных ограничить самодержавную власть императрицы Анны Иоанновны.

Биография 
Сын стольника Михаила Андреевича Голицына и Прасковьи Никитичны, урождённой Кафтырёвой. Старший брат Михаила Старшего, Петра и Михаила Младшего Голицыных.

При Петре I 
В 1686 году стал комнатным стольником царя Петра Алексеевича. В 1694—1697 годы служил в Преображенском полку в звании капитана, участвовал в Азовских походах.
В 1701—1704 годы был послом в Константинополе и был заключён в Семибашенную крепость.

В январе 1707 года возглавил Белгородский разряд, которому также подчинили русский гарнизон в Киеве, при этом Д. М. Голицыну приказано именоваться воеводой Киевским. Основной заботой Д. М. Голицына в ожидании шведского нападения на Россию стала модернизация имевшихся крепостей с русскими гарнизонами в Киеве, Переяславле, Чернигове и Нежине.

С 1711 года являлся Киевским губернатором.

С 1718 года — глава Камер-коллегии и член Сената, заведовал финансовыми вопросами. Пользовался большим доверием Петра I, который часто обращался к нему с разными просьбами (например, о переводе тех или иных книг), был, по свидетельству современников, честным и неподкупным.

Тем не менее, в 1723 году Голицын был арестован по делу П. П. Шафирова, однако помилован по ходатайству императрицы.

При Екатерине I и Петре II 
После смерти Петра I Голицын поддерживал партию сторонников правления его внука Петра II Алексеевича, однако согласился на воцарение Екатерины I в обмен на место в Верховном тайном совете. В 1726 году участвовал в переговорах о заключении русско-австрийского союза. 1 января 1727 года получил от императрицы орден Святого Андрея Первозванного и орден Святого Александра Невского.

Император Пётр II назначил князя главой Коммерц-коллегии. Д. М. Голицын отменил ряд государственных монополий и снизил таможенные тарифы. Тогда же ввёл в Верховный тайный совет своего брата Михаила, ставшего главой Военной коллегии.

Воцарение Анны Иоанновны 
В 1730 году Д. М. Голицын предложил пригласить на престол курляндскую герцогиню Анну Иоанновну.

Анна слыла женщиною очень умною, отличалась серьёзностию поведения, величественною, царственною наружностию; приезжая в Петербург и в Москву из Митавы, всегда с просьбами о помощи, о поддержке, она старалась заискать расположение всех и потому оставляла после себя приятное воспоминание.

Голицын убедил членов тайного Совета в необходимости навсегда ограничить самодержавное правление в России. С целью реализации замысла, 19 января 1730 г. Верховный тайный Совет направил новоизбранной императрице письмо с документом конституционного содержания — Кондициями, который должна была подписать Анна. 28 января 1730 г. в Митаве Анна Иоанновна подписала Кондиции с припиской : «По сему обещаю все без всякого изъятия содержать».

Историк С. М. Соловьев в своих исследованиях так описал мотив, побудивший князя Голицына Д. М. к идее ограничения самодержавной власти. Голицын Д. М. — гордый, умный, представитель знатной династии не имел при самодержавном правлении возможности влиять на принятие государственных решений, так как люди «худородные», «фавориты», умеющие угождать источнику власти, постоянно «оттесняли» его. Голицын Д. М. к «фавору» «не чувствовал никакой способности». Он понимал, что возведя императрицу на трон,
 
<blockquote> сначала будут благодарны, сначала поласкают человека, неспособного быть фаворитом, а потом какой-нибудь сын конюха, русского или курляндского, через фавор оттеснит первого вельможу на задний план. Вельможество самостоятельного значения не имеет; при самодержавном государе значение человека зависит от степени приближения к нему. Надобно же покончить с этим, надобно дать вельможеству самостоятельное значение, при котором оно могло бы не обращать внимания на фаворитов 

Историк В. О. Ключевский в своих исследованиях писал, что Голицын выработал и обсудил с Верховным тайным советом план настоящей конституции. По этому плану императрица могла распоряжаться только своим двором. Верховная власть переходила к Верховному тайному совету в составе 10 или 12 членов из знатнейших фамилий; в этом Совете императрице отводилось только два голоса. Под Советом предполагалось действие трех учреждений:
 
 Сената из 36 членов, предварительно обсуждающий все дела, решаемые Советом;
 Шляхетской камеры (палаты) из 200 членов по выбору шляхетства охраняет права сословия от посягательств со стороны Верховного тайного совета;
 Палаты городских представителей, которая заведует торговыми и промышленными делами и оберегает интересы простого народа.

В итоге: «императрица — царствует, а знатнейшие фамилии управляют». И в то же время:

<blockquote> шляхетские представители наравне с купеческими обороняются и обороняют народ от этого правления. 

Однако, через несколько дней после коронации Анна Иоанновна нарушила принятые на себя обязательства и 25 февраля 1730 г. разорвала, ранее подписанный документ — Кондиции. В свою очередь, члены Верховного тайного Совета не смогли выполнить последний пункт Кондиций «а буде чего по сему обещанию не исполню, то лишена буду короны российской» и лишить Анну Иоанновну короны .

Несмотря на то, что Голицын возглавлял «конституционную» партию, после упразднения Верховного тайного совета он, в отличие от Долгоруких, не был сослан. Возможно, сыграло роль то, что инициатива призвания Анны Иоанновны на престол исходила от него. Сохраняя звание сенатора, он жил в подмосковном имении Архангельском, где собрал богатейшую коллекцию (около 6 тысяч томов) европейской литературы.

Вскоре, однако, репрессии коснулись его зятя, за поддержку которого семидесятилетний князь в 1736 году был арестован, обвинён в подготовке заговора и брошен в Шлиссельбургскую крепость, где вскоре умер (возможно, насильственной смертью) — в апреле 1737 года (принято считать днём кончины , но на месте погребения в Шлиссельбурге, «у приписной к собору Никольской церкви» надпись: «месяца апреля 10-го дня, на 74 году»).

Семья 
С 1684 года был женат на княжне Анне Яковлевне (ум. 1750), дочери князя Якова Никитича Одоевского.

Дети:
 Сергей (1696—1738) — губернатор Казани, дипломат;
 Алексей (1697—1768) — сенатор, пострадал вместе с отцом по делу о разделе наследства Кантемиров;
 Анастасия (1698—1747) — с 1724 года супруга св. кн. Константина Кантемира (1703—47), сына молдавского господаря Дмитрия Кантемира. Брак бездетный.

Отзывы современников 
Князь Дмитрий Голицын, министр Верховного совета, был одним из числа тех стариков, которые, покачивая головою, всегда говорили: «К чему все сии затеи? Разве мы не можем жить так, как живали наши отцы и деды, которые не пускали к себе иноземцев!» Впрочем, он был человек сведущий, но чрезвычайно злой, несносно тщеславен и до невероятности горд.

Историческое значение 
Дмитрия Михайловича Голицына можно считать первым в истории не только России, но и большинства существовавших в ту пору государств (кроме Англии) автором конституционной реформы, а Кондиции — едва ли не первой в истории писаной Конституцией, ограничивавшей власть монарха (в Великобритании такого писаного документа нет до сих пор).

Киновоплощения 
 Владлен Давыдов — сериал «Тайны дворцовых переворотов». Фильмы 1,5,6, 2000-2003 гг.
 Алексей Петренко — сериал «Тайны дворцовых переворотов. Фильм 7. Виват Анна Иоанновна», 2008 год.
 Евгений Александров — сериал «Собор», 2021 год.

Предки

Примечания

Ссылки 

 Биография на сайте «Хронос»
 Дмитрий Михайлович Голицын — 3.07.1665−14.04.1737
 Мария Крючкова. «Вотчина князь Дмитрея княж Михайлова сына Голицына» // «Наше Наследие» № 92 2009

Киевские губернаторы
Петровские резиденты в Европе
Сенаторы Российской империи
Сподвижники Петра I
Дмитрий Михайлович
Дипломаты Российской империи
Члены Верховного тайного совета
Действительные тайные советники
Библиофилы Российской империи
Заключённые Шлиссельбургской крепости
Лишённые ордена Святого апостола Андрея Первозванного
Лишённые ордена Святого Александра Невского
Президенты Камер-коллегии